Појам Рец може да се односи на:
 Рец (Аустрија), град је у Аустрији у покрајини Доња Аустрија
 Рец (Немачка), град је у њемачкој савезној држави Баварска
 Рец (Хунедоара), је насеље је у Румунији у округу Хунедоара у општини Блажени